Bayet steht für: 

 Bayet, eine französische Gemeinde im Département Allier

Bayet ist der Familienname folgender Personen:
 Hugues Bayet (* 1975), belgischer Politiker
 Jean Bayet (1892–1969), französischer Althistoriker
 Jean-Baptiste Annibal Aubert du Bayet (1757–1797), französischer General

Siehe auch:
 Bayet Peak, Berg in der Antarktis
 Baillet